São Sebastião da Vargem Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião da Vargem Alegre (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião da Vargem Alegre (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar